Die Open Brest Arena Crédit Agricole 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Oktober 2016 in Brest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 156 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Brest (Finistère)